Цыто́вич () — белорусская фамилия; образована от имени .

Известные носители 
 Цытович, Александр Леопольдович (1874 — не ранее 1931) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Пензенской губернии.
 
 Цытович, Вадим Николаевич — доктор наук, профессор.
 
 
 Цытович, Георгий Гермогенович (?—11.12.1914) — подпоручик, георгиевский кавалер.
 Цытович, Иван Илларионович (1836—1891) — генерал-майор.
 Цытович, Иннокентий Васильевич (?—1917) —  полковник, георгиевский кавалер.
 Цытович, Мартиниан Илларионович — действительный статский советник.
 Цытович, Митрофан Феофанович (1869—1936) — профессор, первый заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа в Саратове, создатель в Поволжье первого в истории отечественной медицины НИИ по изучению физиологии и патологии верхних дыхательных путей, основатель научного журнала и учитель замечательных оториноларингологов, впоследствии профессоров, занявших многие кафедры медицинских вузов.
 
 Цытович, Платон Степанович (1833—1894) — генерал-лейтенант, директор Сибирского кадетского корпуса.

См. также 
 Цытовичи

Примечания